Ориоли — фамилия. Известные носители:
 Ориоли, Антонио Франческо
 Ориоли, Пьетро

См. также 
 Ориола (значения)
 Ориоло
 Ориоль